Damascus Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Damascus Township (Ohio)
 Damascus Township (Pennsylvania)